Темниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Темниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Темниково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Темниково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.